Dodeneiland (Rachmaninov) - symfonisch gedicht van Sergej Rachmaninov.
 Het dodeneiland (Böcklin) - reeks van schilderijen van de Zwitserse schilder Arnold Böcklin